Burg Burgstall, respektive Ruine Burgstall oder Ansitz Burgstall, heißen:

 Burg Burgstall (Altmark), abgegangene Burg in Burgstall (Landkreis Börde), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Burg Burgstall (Südtirol), Ruine in der Gemeinde Burgstall, Südtirol, Italien
 Burgruine Burgstall (Fridingen), Ruine bei Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Ringwall Burgstall (Ruine Burgstall), abgegangene Burg in Fürstenstein, Landkreis Passau, Bayern
 Burgstall (Guebwiller) (Château du Burgstall), Ruine in Gemeinde Guebwiller,  Elsass, Frankreich
 Burgruine Harchheim (Ruine Burgstall), abgegangene Burg im Ortsteil Tullern, Gemeinde St. Ägidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Burgstall (Wachenberg), abgegangene Burg in Ortslage Wachenberg, Gemeinden St. Peter am Kammersberg und Schöder, Bezirk Murau, Steiermark
 Schloss Burgstall, abgegangenes Schloss in Burgstall in der Marktgemeinde Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen, Bayern
 Schloss Burgstall, heutiges Schloss in Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Ansitz Burgstall (Wonneberg) (Burgstall oder Burgstall bei Halmberg), abgegangener Ansitz in Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Burgstall (Burganlage) – zum Begriff
 Burgstall (Begriffsklärung)  – ein Überblick
 Burgstall Altes Schloss